Le type 052D (code OTAN: classe Luyang III ou classe Kunming d'après la tête de classe) est une classe de destroyers lance-missiles en cours de développement pour la marine de l'armée populaire de libération (en anglais : People Liberation Army Navy). Actuellement, cette classe est construite par deux chantiers navals à Jiangnan et Dalian.

Historique 
 
Après le type 052C, (code OTAN: classe Luyang II ou classe Lanzhou d'après la tête de classe), la construction de deux nouveaux navires basé sur leur coque avec un équipement modernisé a été lancée au chantier naval de Jiangnan en .
 
Les quatre premiers destroyers de cette classe sont admis au service actif respectivement le , le , le  et le . Un minimum de neuf autres sont en essais ou en construction à cette date
 
À partir du  navire type 052D 156 淄博 Zibo, la longueur totale du destroyer a été allongée de 4 mètres (161 m) afin d'opérer avec de plus grands hélicoptères.
Le radar de surveillance  a été remplacé par un autre radar.

Conception 

Selon des sources privées chinoises, cette classe est dotée du système de liaison de données tactiques JSIDLS (Joint Service Integrated Data Link System, 全军综合数据链系统), équivalent à la liaison 16.

Armement 

Le Type 052D est équipé de 64 cellules de lancement vertical universel (VLS) mesurant 0,85 m x 9 m. 
Ce nouveau système de lancement vertical offre une plus grande flexibilité par rapport aux VLS concentriques du Type 052C.

Ces cellules sont capables de lancements chauds et froids.
La défense anti-aérienne et anti-missile est assurée par les missiles HQ-9 (红旗-9）et HQ-16 (红旗-16).
Le missile anti-navire YJ-18. lancées verticalement a une portée maximale de 540 km (290 nmi). Volant à basse altitude avec une vitesse de croisière subsonique de mach 0,8, le missile accélère à 40 km de sa cible jusqu'à mach 2,8.

Le Type 052D est équipée, pour la lutte anti-sous-marine, de 6 tubes lance-torpilles 324 mm, de la torpille aéro-propulsé CY-5 (torpille  propulsé par un booster) et d'un hangar pour 1 hélicoptère Harbin Z-9C ou Kamov Ka-28.

La pièce d'artillerie principale est une tourelle H/PJ-38 monotube de calibre 130 mm/L70.

Pour son autodéfense, elle dispose d'un système de missile antiaériens HHQ-10 de 24 cellules et d'un système de défense rapprochée (CIWS) Type 730 (30 mm) avec 4200 coup par minute. Le radar  et le contrôle de tir optique OFC-3, montées sur la tourelle, assurent un guidage automatisé et indépendant.

A partir du 11ème navire, le Type 730 est remplacé par la gatling 11 tubes Type 1130 (11000 coup par minute).

Liste des navires 
Situation en 2019 :

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Classe Arleigh Burke
 Classe Kongō (DDG)
 Classe Atago
 Type 45
 Classe Horizon
 

Classe de destroyer
Bateau de la Marine de l'Armée populaire de libération
Destroyer de la marine chinoise